Сезон 2015-16 Национальной Лиги, известный как Vanarama National League по причинам спонсорства, это первый сезон под новым названием Национальная Лига. Также это двенадцатый сезон для трех дивизионов и тридцать седьмой сезон в целом. Национальная Лига охватывает два верхних уровня системы вне футбольной лиги Англии. Национальная Лига это пятый  уровень общей пирамиды, в то время как Национальная Лига Север и Национальная Лига Юг соответствуют шестому уровню. Лучшие команды и победитель плей-офф Преиьер дивизиона будет повышен во Вторую футбольную лигу, а четыре последних команды будут переведены в северную или южную национальную лигу. Чемпионы Северной и Южной национальной лиги будут переведены в Премьер дивизион, помимо этого, место в Премьер дивизионе получат победители раунда плей-офф из каждого дивизиона. Три последних команды в каждом из Северного и Южного дивизиона перейдут в Премьер дивизионы Северной Премьер-Лиги, Истмийской Лиги или Южной Лиги.

6 апреля 2015 года было объявлено, что с сезона-2015/16 в Лиге произойдет смена названия с Футбольной конференции на Национальную Лигу. В связи с переименованием лиги, был переработан логотип, а также заключен новый трехлетний договор на телетрансляции с телекомпанией BT Sport. Структура лиги и титульный спонсор Vanarama однако остаются прежними.

Национальная лига

Повышение и вылет 
Команды повышены из Северной конференции
 Барроу (Чемпионы лиги)
 Гайзли (победители раунда плей-офф)
Команды повышены из Южной конференции
 Бромли (Чемпионы лиги)
 Борхэм Вуд (победители раунда плей-офф)
Команды вылетевшие из Второй лиги
 Челтнем Таун
 Транмир Роверс

Стадионы и вместимость

Таблица Лиги

Плей-офф

Результаты

Северная Национальная лига

Повышение и вылет 
Команды вылетели из Национальной конференции
 Телфорд Юнайтед
 Олфретон Таун
 Нанитон Таун
Команды повышены из Северной Премьер Лиги
 Юнайтед оф Манчестер (Чемпионы лиги)
 Керзон Аштон (победители раунда плей-офф)
Команды повышены из Южной лиги
 Корби Таун (Чемпионы лиги)

Таблица Лиги

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Южная Национальная лига

Повышение и вылет 
Команды вылетевшие из Национальной конференции
 Дартфорд
Переведены из Северной конференции
 Оксфорд Сити
Команды повышены из Истмийской лиги
 Мейдстон Юнайтед (Чемпионы лиги)
 Маргейт (победители раунда плей-офф)
Команды повышены из Южной лиги
 Труро Сити (победители раунда плей-офф)

Таблица Лиги

Плей-офф

Результаты

Стадионы и вместимость

Примечания 

2015
Футбол в Англии в сезоне 2015/2016
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016